Havoc (englisch für: Verwüstung) steht für:
 Havoc, NATO-Bezeichnung des russischen Kampfhubschraubers Mil Mi-28
 Havoc, Codebezeichnung des Bombers Douglas A-20
 Havoc (Film), amerikanisch-deutsches Filmdrama aus dem Jahr 2005

Havoc ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Havoc (Hip-Hop-Musiker) (* 1974), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent und Rapper
 June Havoc (Ellen Evangeline Hovick; 1912–2010), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Havok